Егорьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России: 
Лаишевский район
 Егорьевское сельское поселение — входит в Маслянинский район Новосибирской области
 Егорьевское сельское поселение — входит в Бельский район Тверской области
 Егорьевское сельское поселение —  в Лаишевском районе Татарстана